Stoczek (gemeente)
 Stoczek (powiat Węgrowski)
 Stoczek (Ermland-Mazurië), een dorp in de gemeente Kiwity
 Stoczek Klasztorny, het klooster-dorp nabij Stoczek in Ermland